De Grand Prix-wegrace van Imola 1996 was de twaalfde race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 1996. De race werd verreden op 1 september 1996 op het Autodromo Enzo e Dino Ferrari nabij Imola, Italië.

Uitslag

500 cc
Na 18 ronden werd de race gestopt vanwege hevige regenval. De resultaten van ronde 16 werden geteld, omdat in deze ronde 75% van de 25 geplande ronden waren verreden.

250 cc

125 cc

1996
Imola